ДСТУ 4145-2002 (полное название: «ДСТУ 4145-2002. Информационные технологии. Криптографическая защита информации. Цифровая подпись, основанная на эллиптических кривых. Формирование и проверка») — украинский стандарт, описывающий алгоритмы формирования и проверки электронной цифровой подписи, основанные на свойствах групп точек эллиптических кривых над полями и правилах применения этих правил к сообщениям, которые пересылаются по каналами связи и/или обрабатываются в компьютеризованных системах общего назначения. 

Принят и введён в действие приказом государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 28 декабря 2002 года № 31. Текст стандарта есть в открытом доступе.

В стандарте по умолчанию используется хеш-функция ГОСТ 34.311-95, и генератор случайных последовательностей с использованием алгоритма ДСТУ ГОСТ 28147:2009.

Согласно приказу Минцифры Украины от 30 сентября 2020 года № 140/614, с 1 января 2021 года стандарт должен использоваться совместно с ДСТУ 7564:2014 (хеш-функция «Купина»), но использование стандарта совместно с ГОСТ 34.311-95 разрешено до 1 января 2022 года.

Основной алгоритм 
Основными процедурами алгоритма цифровой подписи, установленными ДСТУ 4145-2002 являются вычисление предподписи, вычисление подписи, и проверка цифровой подписи.

Общие параметры цифровой подписи 

 степень расширения  - простое число (параметр поля )
 неприводимый полином  степени , определяющий операции в 
 коэффициенты эллиптической кривой вида , где . Рекомендованные для использования эллиптические кривые для полиномиального базиса и оптимального нормального базиса указаны в Приложении к стандарту
 базовая точка эллиптической кривой , порождающая подгруппу  группы 
 порядок  базовой точки  (простое число)
 длина представления числа  в двоичном виде 
 идентификатор используемой хеш-функции 
 длина цифровой подписи

Дополнительные условия на параметры 

 порядок циклической подгруппы  должен удовлетворять условию 
 должно выполняться MOV условие (условие Менезеса-Окамото-Венстоуна):  для

Формирование цифровой подписи 
Цифровая подпись вычисляется на основе сообщения и предподписи.

Входные данные 

 общие параметры цифровой подписи
 личный ключ цифровой подписи 
 сообщение  длины 
 хеш-функция  с длиной хеш-кода  и идентификатором 
 длина цифровой подписи , которая выбирается для группы пользователей:

Вычисление цифровой предподписи 
Вычисление предподписи состоит в выборе первой координаты секретной, случайно выбранной точки из орбиты точки . После использования цифровой предподписи её сразу уничтожают вместе с соответствующим рандомизатором.

Входные данные 

 общие параметры цифровой подписи

Алгоритм вычисления предподписи 

 выбор рандомизатора  на основе криптографического генератора псевдослучайных чисел
 вычисление точки эллиптической кривой 
 проверка значения координаты  ( если , то повторить процедуру выбора рандомизатора)
 иначе принять . (иное обозначение: )

Результат 

 цифровая предподпись

Алгоритм вычисления подписи 

 проверка корректности общих параметров, ключей, и выполнения условий и ограничений относительно значений промежуточных величин в соответствии с определенными стандартом процедурами
 вычисление хеш-кода  на основе сообщения 
 получение элемента основного поля  из хеш-кода  по установленной стандартом процедуре. Если при этом получается , то принимают 
 выбор рандомизатора 
 вычисление цифровой предподписи 
 вычисление элемента основного поля  (произведение является элементом ) (фактически, )
 получение целого числа  из элемента основного поля  по установленной стандартом процедуре (в случае  выбирается новый рандомизатор)
 вычисление целого числа  (если , выбирается новый рандомизатор)
 на основе пары целых чисел  записывается цифровая подпись  как двоичный ряд длины : в младших разрядах левой половины битов размещается значение , в младших разрядах правой половины битов размещается значение , оставшиеся разряды заполняются нулями

Результат 

 подписанное сообщение в виде (, , ), где  - цифровая подпись

Проверка цифровой подписи

Входные данные 

 общие параметры цифровой подписи
 открытый ключ цифровой подписи , 
 подписанное сообщение (, , ) длины 
 хеш-функция

Алгоритм вычисления подписи 

 проверка корректности общих параметров, ключей, и выполнения условий и ограничений относительно значений промежуточных величин в соответствии с определенными стандартом процедурами
 проверка идентификатора хеш-функции : если данный идентификатор не используется в заданной группе пользователей, то принимается решение "подпись недействительна" и проверка завершается
 на основании  определяется длина хеш-кода 
 проверка условий . Если хотя бы одно из них не выполняется, то принимается решение "подпись недействительна" и проверка завершается
 проверка наличия текста сообщения и его длины . В случае отсутствия текста либо при  принимается решение "подпись недействительна" и проверка завершается
 вычисление хеш-кода  на основе сообщения 
 получение элемента основного поля  из хеш-кода  по установленной стандартом процедуре. Если при этом получается , то принимают 
 выделение пары чисел  из двоичной записи цифровой подписи 
 проверка условий  и . Если хотя бы одно из них не выполняется, то принимается решение "подпись недействительна" и проверка завершается
 вычисление точки эллиптической кривой 
 вычисление элемента основного поля 
 получение целого числа  из элемента основного поля  по установленной стандартом процедуре  
 если , то принимается решение "подпись действительна", иначе - "подпись недействительна"

Результат 

 принятое решение: "подпись действительна" либо "подпись недействительна"

Криптостойкость 
Криптостойкость цифровой подписи основывается на сложности дискретного логарифмирования  в циклической подгруппе группы точек эллиптической кривой.

Используемые вспомогательные алгоритмы

Получение целого числа из элемента основного поля

Входные данные 

 элемент основного поля 
 порядок базовой точки эллиптической кривой

Результат 

 целое число , удовлетворяющее условию

Алгоритм вычисления 

 если элемент  основного поля равен 0, то , конец алгоритма
 нахождение целого числа 
 принимается  и находится , соответствующий наибольшему индексу , при котором . Если такого индекса нет, принимают  и заканчивают выполнение алгоритма
 двоичный ряд  длины  является двоичным представлением выходного числа алгоритма

Ссылки 
 
 
 
Додаток до Вимог до формату посиленого сертифіката відкритого ключа. Опис генератора випадкових послідовностей 

 Программные реализации
  — Библиотека с открытым исходным кодом для генерации ключей, создания и проверки ЭЦП по стандарту ДСТУ 4145-2002. 
 Bouncy Castle — Библиотека с открытым исходным кодом на языке Java. Реализует JCA интерфейс
cryptonite - библиотека, принадлежащая акционерному обществу Приватбанк с открытым программным кодом на C (язык), имеет экспертный вывод UA.14360570.00001-01 90 01-1 по результатам государственной экспертизы в области криптографической защиты информации
Jkurwa - библиотека с открытым исходным кодом на языке JavaScript
ТОВ НВЦ "Бітіс" — лицензированная реализация стандарта на Java, C++, Object Pascal

Примечания 
Стандарты Украины
Стандарты криптографии
Электронная подпись
Эллиптические кривые